Oaxaca este un nume propriu care se poate referi la
 Statul Oaxaca (stat Mexic), unul din cele 31 de state federale ale Mexicului
 Orașul Oaxaca, Oaxaca, formal Oaxaca de Juárez, capitala statului omonim
 Vasul Oaxaca (navă), vas maritim comercial al Mexicului scufundat de un submarin german (U Boat) în ziua de 26 iulie 1942 la coordonatele 28.22 N, 96.11 V, la câteva ore după ce părăsise portul Corpus Christi, Texas.

Nume proprii